Делега́ция — группа людей, выделенных от правительства, организации, сообщества. Таких представителей обычно называют делега́тами ( — букв. посланный, посланец).

Делеги́рование:
 Делегирование полномочий — организация работы, при которой руководитель распределяет свою ответственность между подчинёнными.
 Делегирование (программирование) — использование объектом другого объекта для реализации тех или иных функций.
 Делегирование домена — передача контроля над частью доменной зоны другой стороне.

Делега́т:
 Делегат (программирование) — безопасный указатель на функцию.

Делегату́ра — орган или подразделение, руководимое делегатом высшего руководства организации; например, делегатура польского правительства, поместные делегатуры папского престола.

См. также 
  — предписание, назначение, делегирование полномочий.

Примечания